Monastir kan syfta på:

Geografi

Italien 

 Monastir, Sydsardinien, kommun iSardinien, Provincia di Cagliari,

Nordmakedonien 

 Bitola (kommunhuvudort), Opsjtina Bitola,

Tunisien 

 Monastir, guvernementshuvudort, Gouvernorat de Monastir, 
 Monastir (guvernement)